Фонте́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 360 км на південний захід від Парижа, 105 км на південний схід від Нанта, 55 км на південний схід від Ла-Рош-сюр-Іона.

Історія 

1 січня 2016 року Фонтен і Дуа було об'єднано в новий муніципалітет Дуа-ле-Фонтен.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 350 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 834,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Фонтен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Фонтен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вандея

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Вандея